Labrador, poluotok
 Labrador retriver, pas
 Labrador (regija), regija u Kanadi
 Labradorski Eskimi, skupni naziv za eskimska plemena 
 NK Labrador Forkuševci, nogometni klub iz Forkuševaca
 Operacije „Labrador“ i "Opera" akcije koje su kontraobavještajne službe JNA